En villaträdgård är den mark som tillhör en villa eller ett radhus för privat boende.

Vanligtvis täcks en stor del av ytan av en gräsmatta. Beroende på ägarens intresse och markens beskaffenhet brukar också fruktträd, bärbuskar, blommor och prydnadsbuskar vara ett vanligt inslag. På 2000-talet blev trädgårdsdammar ett modernt inslag i trädgården.

Villaträdgården kan också ha någon form av altan för samvaro. Trädgården är i många länder omgiven av ett staket, mur eller häck för att markera det privata området och eventuellt ge insynsskydd.  

Trädgårdsskötsel